Вамвакия може да се отнася за:

 Неволен, село в дем Сяр, Гърция, с гръцко име Вамвакия;
 Вамвакия, село в дем Бешичко езеро, Гърция.